Кубок Італії з футболу 1997—1998 — 51-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 17 серпня 1997 року, а завершився 29 квітня 1998 року. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Лаціо» виграв у «Мілана» і в 2-й раз завоював Кубок Італії.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>17/24 серпня 1997

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>3/24 вересня 1997

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>15 жовтня/19 листопада 1997

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>7/21 січня 1998

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>18 лютого/12 березня 1998

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>8/29 квітня 1998

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  

1997–1998
Італія
Італія
1997 в італійському спорті
1998 в італійському спорті